Натуральне число 522
 522 рік до нашої ери
 522 рік нашої ери